Гёда — топоним:
 Гёда — коммуна в Германии, в земле Саксония.
 Гёда — город в Японии, расположенный в префектуре Сайтама.